Белошевац може бити:

 Белошевац (Ваљево), насељено место града Ваљева, Србија
 Белошевац (Крагујевац), градско насеље и месна заједница Крагујевца, Србија